Simon Hughes – politico britannico
 Simon Hughes – crickettista inglese
 Simon Pollard Hughes Jr. – politico statunitense